Прибережна провінція - назва адміністративно-територіальних одиниць держав:

 Прибережна провінція - провінція Камеруну;
 Прибережна провінція - провінція Кенії.